Roderick Thomas Smylie, MD, kanadski profesionalni hokejist, * 28. september 1895, Toronto, Ontario, Kanada, † 3. marec 1985.

Igral je na položaju krilnega napadalca za NHL moštvi Toronto St. Patricks in Ottawa Hockey Club.

Kariera
Profesionalno kariero je začel leta 1920 v NHL moštvu Toronto St. Patricks. Predhodno je igral za amaterski klub Toronto Dentals. Leta 1922 je s St. Patricksi osvojil Stanleyjev pokal. Po koncu hokejske kariere leta 1926 je postal zdravnik, zdravniško službo je opravljal v bolnišnici St. Michael's Hospital v Torontu. Opravil je tudi doktorat iz medicine.

Pregled kariere

|-
| Toronto R & AA
| OHA-Ml.
| 15/16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
|  
|-
| Toronto Dentals
| OHA-Sr.
| 16/17
|
| 7
| 7
| 0
| 7
|
| 
|
| 3
| 3
| 0
| 3
| 
|
|-
| Toronto Dentals
| Pokal Allan
| 16/17
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| Toronto Dentals
| OHA-Sr.
| 17/18
|
| 8
| 13
| 0
| 13
|
| 
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Toronto Dentals
| OHA-Sr.
| 18/19
|
| 7
| 8
| 5
| 13
|
| 
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| 
| 0
|-
| Toronto Dentals
| OHA-Sr.
| 19/20
|
| 5
| 8
| 3
| 11
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 20/21
|
| 23
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 21/22
|
| 20
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| Toronto St. Patricks
| Stanleyjev pokal
| 21/22
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 22/23
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Ottawa Hockey Club
| NHL
| 23/24
|
| 13
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 24/25
|
| 11
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 25/26
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 17
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Zunanje povezave 
 
 
 
 

Kanadski hokejski napadalci
Kanadski zdravniki
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Toronto R & AA
Hokejisti Toronto Dentals
Hokejisti Toronto St. Patricks
Hokejisti Ottawa Hockey Club